Falerno – vino della Campania
 Falerno del Massico – vino della Campania
 Agro Falerno – antico nome di una zona della Campania